Ю́рий Ильи́н:
 Ильин, Юрий Борисович (род. 1946) — артист, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Ильин, Юрий Викторович (род. 1941) — советский и российский молекулярный биолог.
 Ильин, Юрий Викторович (род. 1968) — министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
 Ильин, Юрий Иванович (род. 1962) — украинский адмирал.